1 %, Один процент:
 1 % — одна сотая часть чего-либо. См. Процент.
 «1 %» — 12-я серия 15-го сезона сериала «Южный парк».
 «1 %» — австралийский криминальный фильм режиссёра Стива МакКаллума.

 «Один процент» — отменённый сериал мексиканского кинорежиссёра Иньярриту. См. Гонсалес Иньярриту, Алехандро#2016: «Один процент».